Two Gentlemen of Soho – film tv del 1938 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Two Gentlemen of Soho – film tv del 1939 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Two Gentlemen of Soho – film tv del 1946 diretto da Royston Morley (non accreditato)